A kur szó több jelentése ismert:

 Kur – őslakos Balti-tenger menti nép
 KUR – sumer ékjel, valamint a sumerek mitikus őshazájának, a hegyvidéknek neve
 Kur – folyó Kurszk környékén
 Kur – folyó Habarovszk környékén
 Kur – község Azerbajdzsánban
 Kur – folyó Azerbajdzsánban, az ókorban Kuras és Kürosz néven is ismerték